

Patronyme 

 Aidan Burley (né en 1979), homme politique britannique ;
 Craig Burley (né en 1971), footballeur écossais ;
 Gauthier Burley, philosophe (né en 1275 mort en 1344/1345) ;
 George Burley (né en 1956), footballeur écossais ;
 W. J. Burley (1914-2002), auteur britannique de roman policier ;
 Samuel Burley (né en 1987), créateur bijoutier, joaillier français.

Toponyme 

 Burley, ville de l'Idaho.

 Burley, banlieue de Leeds dans le Yorkshire de l'Ouest en Angleterre ;
 Burley, village du Hampshire en Angleterre ;
 Burley, village du Rutland en Angleterre.

Botanique 
Burley peut aussi désigner :
 une variété de tabac.